

Cinema 
Hard Candy (filme)

Música 
Hard Candy (álbum de Counting Crows)
Hard Candy (álbum de Madonna)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música